Megalyridae − семейство наездников подотряда стебельчатобрюхие отряда перепончатокрылые насекомые (Megalyroidea).

Описание 
Размеры варьируют от микроскопических (длина около 1 мм) до гигантских (более 8 см с яйцекладом). Самки  из Австралии имеют длину тела 22 мм и яйцеклад длиной 82 мм. То есть размер яйцеклада у самок  в 5-8 раз превышает размер тела. Среди самых мелких представителей вид  из Бразилии с длиной тела 2.9 мм и яйцекладом около 1 мм.

Распространение 
Характерны для реликтовых первичных тропических лесов. Наиболее обильно представлены в Австралии и на Мадагаскаре. Также встречаются в лесах умеренной зоны Южного полушария: Австралия (Shaw 1990), Южная Африка (Waterston 1922; Hedqvist 1959; Shaw 1988), Чили (Shaw 1987).

Биология 
Образ жизни личинок плохо изучен. Некоторые виды паразитируют на личинках жуков-ксилофагов, другие — на личинках ос Sphecidae.

Классификация 
Около 15 родов (почти половина из них ископаемые), около 45 видов. Выделяют в отдельное надсемейство Megalyroidea. Исторически была большая путаница в составе семейства и сейчас в Megalyridae включают виды, ранее находившиеся в 6 разных семействах (Braconidae,Evaniidae, Ichneumonidae, Stephanidae, Maimetshidae, Dinapsidae, последнее вошло в состав Megalyridae). Энтомолог Shaw в своей ревизии (Shaw, 1990) выделил 6 триб Megalyridae: Rigelini, Megalyridiini, Megalyrini, Prodinapsini, Dinapsini, и Cryptalyrini.

 
 
 
 
  (оспаривается; Maimetshidae)
 
 
 
 
 †
 †
 †
 †
 †
 †

Примечания

Литература 
 Shaw, S. R. (1990). Phylogeny and biogeography of the parasitoid wasp family Megalyridae (Hymenoptera). Journal of Biogeography 17: 569—581.
 Rasnitsyn, A. P. & Brothers, D. J. 2009. New genera and species of Maimetshidae (Hymenoptera: Stephanoidea s.l.) from the Turonian of Botswana, with comments on the status of the family. African Invertebrates 50 (1): 191—204.

Ссылки 
 Megalyridae на сайте tolweb.org

Наездники
Семейства насекомых